Освин (; умер в 690) — король Кента с 689 года.

Биография 
Отцом Освина был Этельред, сын короля Кента Эрменреда. Этельред был убит канцлером короля Эгберта I Тунором. В 689 году Освин стал соперником для Свехарда, который был родом из Эссекса.

Сохранились три грамоты Освина о пожаловании земель монастырю Святого Петра и монастырю на Танете, известному впоследствии как аббатство Святого Августина. Эти грамоты заверены Свехардом и Свефбертом Кентскими, что свидетельствует об одновременном правлении этих трёх королей.

В 690 году Освин умер.

Литература 
 Barbara Yorke: Kings and Kingdoms of early Anglo-Saxon England, Routledge, London-New York 2002, ISBN 978-0-415-16639-3.
 Lapidge et al (Hrsg.): The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England. Wiley-Blackwell, Oxford u.a. 2001, ISBN 978-0-631-22492-1.

Ссылки 
 Освин // Все монархи мира
 Oswine 2 // Prosopography of Anglo-Saxon England (PASE)
 Oswine  in Foundation for Medieval Genealogy

Кентская династия
Короли Кента VII века